Woodbine peut faire référence à :

Patronymes 
 Bokeem Woodbine, un acteur américain.
 O'Brian Woodbine, un footballeur international jamaïcain

Toponymes

Australie 
 , banlieue de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud.

Canada 
 Woodbine, ancienne circonscription provinciale de l'Ontario

États-Unis 
 Woodbine, une ville de Géorgie, aux États-Unis ;
 Woodbine,  une ville du comté de Harrison, en Iowa ;
 Woodbine, une ville du comté de Dickinson (Kansas) ;
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Whitley (Kentucky) ;
 Woodbine, un borough situé dans le New Jersey.

Autres 
 Hippodrome de Woodbine, un hippodrome se trouvant à Rexdale dans la banlieue de la ville de Toronto au Canada.
 Woodbine, une station de la ligne Bloor-Danforth du métro de Toronto.
 , une marque de cigarette anglaise.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme